Un oxymoron, ou oxymore, est une figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires.

Oxymore ou oxymoron peuvent également désigner :

Musique

Artistes 
 Oxymoron, un groupe de musique street punk allemand ;
 , un groupe de hip-hop américain ;
 Oxxxymiron, un rappeur russe ;
 OxyMore, un groupe formé par Nader Guirat.

Œuvres 
 Oxymoron, un album du rappeur américain ScHoolboy Q, en 2014 ;
 Oxymore, un album studio de Jean-Michel Jarre sorti en 2022 ;
 , une composition pour grand orchestre écrite par Erkki-Sven Tüür en 2003.

Autres 
 L'Oxymore, une maison d'édition française de fantasy et de fantastique, fondée en 1999 et disparue en 2006 ;
 L'Oxymore, une bière belge brassée à Limerlé dans la commune de Gouvy en Province de Luxembourg ;
 , un magazine satirique édité par l'Université d'Oxford.

Homonymie
Homonymie de titre